Kühmoos steht für:

 Kühmoos (Aholming), Ortsteil der Gemeinde Aholming, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kühmoos (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 Umspannwerk Kühmoos in Rickenbach, Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg